Список лучших бомбардиров чемпионатов Грузии по футболу.

Рекордсменом по числу забитых голов в одном чемпионате является Мераб Мегреладзе, забивший 41 гол в сезоне 1992/93.

Трижды (Отар Коргалидзе в сезоне 1991/92, Мераб Мегреладзе в сезоне 1992/93 и Звиад Энделадзе в сезоне 1995/96) победители спора бомбардиров чемпионата Грузии становились лучшими бомбардирами сезона в Европе, однако неофициальная «Золотая бутса» была вручена только Энделадзе.

Рекордсменом Грузии по числу голов в одном матче является Михаил Джишкариани (7 голов).

Рекордсмен по числу голов в чемпионатах Грузии за всю историю — Зураб Ионанидзе, на счету которого 216 голов.

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesg/georchamp.html

Футбол в Грузии
Списки:Грузия
Списки футболистов